Kummerow ist der Name folgender Orte:

 in Deutschland:
 in Mecklenburg-Vorpommern:
 Kummerow (am See), eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Kummerow (Niepars), ein Ortsteil der Gemeinde Niepars im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 in Brandenburg:
 Kummerow (Friedland), ein Ortsteil der Stadt Friedland (Niederlausitz) im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Kummerow (Schwedt/Oder), ein Ortsteil der Stadt Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark in Brandenburg

 in Polen:
 Komorowo (Polanów), ein Dorf im früheren Landkreis Schlawe in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 Komorowo (Resko), ein Dorf im früheren Landkreis Regenwalde in der polnischen Woiwodschaft Westpommern

 ein fiktives pommersches Dorf im Roman Die Heiden von Kummerow von Ehm Welk und seinen Fortsetzungen sowie in den  gleichnamigen Filmen
 Die Heiden von Kummerow und ihre lustigen Streiche, deutscher Film (1967); Verfilmung des Romans Die Heiden von Kummerow 
 Die Gerechten von Kummerow, deutscher Film (1982); Verfilmung des gleichnamigen Romans

Kummerow ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Kummerow (1914–2017), deutsch-amerikanischer Biochemiker
 Hansheinrich Kummerow (1903–1944), Wissenschaftler, Techniker und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Heike Dähne-Kummerow (* 1961), deutsche Schwimmerin
 Ingeborg Kummerow (1912–1943), deutsche Widerstandskämpferin

Siehe auch:
 Cummerow
 Kumerow